В настоящее время переписи населения проводятся в большинстве стран мира.

Ниже указаны годы переписей по странам мира с указанием численности населения.


Переписи населения в странах Европы

Австрия

Албания

Белоруссия

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Великобритания

Венгрия

Германия 
Первая перепись проведена в 1871 — 41 060 000.

Последующие переписи проведены в

 1880 — 45 235 000,
 1885 — 46 855 704,
 1890 — 49 416 476,
 1900 — 56 256 200,
 1910 — 64 926 000,
 1925 — 63 363 000,
 1933 — 66 031 000,
 1939 — 79 375 281,
 1946 — 65 137 274,
 1950 — 69 346 297,
 1964 — 75 591 082,
 1970,
 1987.

Последняя перепись была проведена в мае 2011 года.

Греция 
Первая перепись проведена в 1821 — 938 800.

Последующие переписи проведены в

 1828 — 753 400,
 1838 — 752 100,
 1839 — 823 800,
 1840 — 850 200,
 1841 — 861 000,
 1842 — 853 000,
 1843 — 915 100,
 1844 — 930 300,
 1845 — 960 200,
 1848 — 986 700,
 1853 — 1 053 500,
 1856 — 1 062 600,
 1861 — 1 096 800,
 1870 — 1 457 900,
 1879 — 1 679 500,
 1889 — 2 187 200,
 1896 — 2 433 800,
 1907 — 2 632 000,
 1920 — 5 016 900,
 1928 — 6 204 700,
 1940 — 7 344 900,
 1947 — 7 536 000,
 1951 — 7 632 800,
 1961 — 8 398 050,
 1971 — 8 831 036,
 1981 — 9 729 350,
 1991 — 10 256 282.
 2001 — 10 949 953
Последняя перепись проведена в 2011 — данные обрабатываются.

Дания 
Первая перепись проведена в 1801 — 929 000.

Последующие переписи проведены в

 1834 — 1 231 000,
 1837 — 1 260 000,
 1840 — 1 289 100,
 1845 — 1 350 300,
 1850 — 1 414 600,
 1855 — 1 499 900,
 1860 — 1 608 400,
 1870 — 1 783 600,
 1880 — 1 969 000,
 1890 — 2 172 400,
 1901 — 2 449 500,
 1906 — 2 589 000,
 1911 — 2 775 100,
 1916 — 2 921 400,
 1921 — 3 267 800,
 1925 — 3 408 000,
 1930 — 3 550 400,
 1935 — 3 706 400,
 1940 — 3 844 500,
 1945 — 3 950 000,
 1950 — 4 270 000,
 1955 — 4 543 300,
 1960 — 4 593 800,
 1965 — 4 779 400,
 1970 — 4 950 600,
 1976 — 5 079 900,
 1981 — 5 119 200,
 1991 — 5 162 100,
 1995 — 5 251 000,
 2004 — 5 414 000

Последняя перепись проведена в июне 2007 — 5 451 800.

Ирландия 
Первая перепись проведена в 1821 — 6 802 000.

Последующие переписи проведены в

 1831 — 7 767 000,
 1841 — 6 528 800,
 1851 — 5 111 600,
 1861 — 4 402 100,
 1871 — 4 035 200,
 1881 — 3 870 000,
 1891 — 3 468 700,
 1901 — 3 221 823,
 1911 — 3 139 688,
 1926 — 2 971 992,
 1936 — 2 968 420,
 1946 — 2 955 107,
 1951 — 2 960 593,
 1956 — 2 898 300,
 1961 — 2 818 341,
 1966 — 2 884 000,
 1971 — 2 978 248,
 1979 — 3 368 200,
 1981 — 3 443 405,
 1986 — 3 540 600,
 1991 — 3 525 719.
 1996 — 3 626 087.

Последняя перепись проведена в 2002 — 3 917 203.

Испания 
Первая перепись проведена в 1857 — 15 495 200.
Последующие переписи проведены в

 1860 — 15 655 500,
 1877 — 16 631 900,
 1887 — 17 560 600,
 1897 — 18 065 600,
 1900 — 18 618 086,
 1910 — 19 990 669,
 1920 — 21 388 551,
 1930 — 23 677 095,
 1940 — 26 014 278,
 1950 — 28 117 873,
 1960 — 30 582 936,
 1970 — 33 956 047,
 1981 — 37 742 561,
 1991 — 39 433 942.

Последняя перепись проведена в 2001 — 40 847 300.

Италия 
Первая перепись проведена в 1861 — 25 017 000.

Последующие переписи проведены в

 1871 — 26 801 200,
 1882 — 28 459 600,
 1892 — 30 347 300,
 1901 — 32 045 400,
 1911 — 35 131 800,
 1921 — 38 756 000,
 1931 — 41 176 700,
 1936 — 42 444 600,
 1951 — 47 417 000,
 1961 — 50 523 000,
 1971 — 54 005 000,
 1981 — 56 541 300,
 1991 — 56 757 200.

Последняя перепись проведена в 2001 — 56 305 600.

Латвия 
Первая перепись проведена в 1881 — 1 785 200.

Последующие переписи проведены

 1897 — 1 973 400,
 1920 — 1 596 000,
 1925 — 1 844 800,
 1930 — 1 900 100,
 1935 — 1 950 500,
 1959 — 2 079 900,
 1970 — 2 351 900,
 1979 — 2 502 800,
 1989 — 2 666 600.
 2000 — 2 375 300.
 2011

Литва 
Первая перепись проведена в 1897 — 1 591 200.

Последующие переписи проведены в

 1923 — 2 029 000,
 1959 — 2 696 700,
 1970 — 3 118 900,
 1979 — 3 391 500,
 1989 — 3 674 800.
 2001 — 3 484 000.
 2011

Македония 
Первая перепись проведена в 1869 — 470 000.

Последующие переписи проведены

 1880 — 530 000,
 1890 — 587 000,
 1900 — 651 000,
 1910 — 721 000,
 1921 — 808 700,
 1931 — 950 000,
 1948 — 1 153 000,
 1953 — 1 304 500,
 1961 — 1 406 000,
 1971 — 1 647 300,
 1981 — 1 909 100,
 1991 — 2 034 000,
 1994 — 1 945 900.

Последняя перепись проведена в 2002 — 2 022 547.

Молдавия 
Первая перепись проведена в 1897 — 1 935 400.

Последующие переписи проведены в

 1926 — 2 957 000,
 1937 — ,
 1939 — ,
 1959 — 2 884 000,
 1970 — 3 568 900,
 1979 — 3 947 400,
 1989 — 4 337 600.

Последняя перепись проведена в 2004 — 3 383 322.

Нидерланды 
Первая перепись проведена в 1830 — 2 626 000.

Последующие переписи проведены в

 1840 — 2 874 000,
 1849 — 3 074 000,
 1859 — 3 303 000,
 1869 — 3 560 000,
 1879 — 3 962 000,
 1889 — 4 463 000,
 1900 — 5 104 100,
 1910 — 5 858 200,
 1921 — 6 865 300,
 1931 — 7 935 600,
 1947 — 9 542 700,
 1960 — 11 417 300,
 1971 — 13 119 400,
 1991 — 15 010 400.

Последняя перепись проведена в 2001 — 16 000 000.

Норвегия 
Первая перепись проведена в 1801 (1665) — 883 600.

Последующие переписи проведены в

 1815 — 885 400,
 1825 — 1 051 300,
 1835 — 1 194 800,
 1845 — 1 328 500,
 1855 — 1 490 000,
 1865 — 1 701 800,
 1875 — 1 813 400,
 1890 — 2 000 900,
 1900 — 2 240 000,
 1910 — 2 391 800,
 1920 — 2 649 800,
 1930 — 2 814 200,
 1946 — 3 157 000,
 1950 — 3 265 126,
 1960 — 3 581 239,
 1970 — 3 877 386,
 1980 — 4 085 620,
 1990 — 4 242 006.

Последняя перепись проведена в 2001 — 4 515 195.

Польша 

Первая перепись после получения независимости в XX веке проведена в 1921 — 27 176 700.

Последующие переписи проведены в

 1931 — 32 107 800,
 1950 — 24 824 000,
 1960 — 29 589 842,
 1970 — 32 526 000,
 1978 — 34 929 072,
 1988 — 37 866 840,

Последняя перепись проведена в 2002 — 38 625 976.

Португалия 
Первая перепись проведена в 1841 — 3 412 500.

Последующие переписи проведены в

 1864 — 4 340 000,
 1878 — 4 750 000,
 1890 — 5 050 000,
 1900 — 5 450 000,
 1911 — 5 957 000,
 1920 — 6 033 000,
 1930 — 6 826 000,
 1940 — 7 760 000,
 1950 — 8 442 750,
 1960 — 9 036 700,
 1970 — 9 044 200,
 1981 — 9 850 079,
 1990 — 9 922 689,

Последняя перепись проведена в 2001 — 10 386 753.

Россия и СССР 

Первая перепись проведена в 1897 — 67 475 000 (в современных границах ).

Последующие переписи проведены в

 1926 — 92 700 000,
 1937 — 104 932 000 (признана дефектной Сталиным, но в настоящее время считается достоверной),
 1939 — 108 380 000,
 1959 — 117 535 000,
 1970 — 130 000 000,
 1979 — 137 550 000,
 1989 — 147 385 000,
 2002 — 145 165 000,
 2010 — 142 905 000.

Румыния 
Первая перепись проведена в 1859 — 3 864 800.

Последующие переписи проведены в

 1899 — 5 910 000,
 1912 — 7 235 000,
 1920 — 16 262 200,
 1930 — 18 052 500,
 1941 — 16 126 000,
 1948 — 15 872 600,
 1956 — 17 583 000,
 1966 — 19 140 783,
 1977 — 21 658 597,
 1992 — 22 797 027.

Последняя перепись проведена в 2002 — 22 404 337.

Словакия 
Первая перепись проведена в 1857.

Последующие переписи проведены в

 1869 — 2 481 800,
 1880 — 2 477 500,
 1890 — 2 595 200,
 1900 — 2 782 900,
 1910 — 2 916 700,
 1921 — 2 993 900,
 1930 — 3 324 100,
 1946 — 3 327 800,
 1950 — 3 463 446,
 1961 — 4 191 642,
 1970 — 4 523 873,
 1980 — 4 965 958,
 1991 — 5 281 610,

Последняя перепись проведена в 2001 — 5 404 681.

Словения 
Первая перепись проведена в 1857 — 1 101 900.

Последующие переписи проведены в

 1869 — 1 128 800,
 1880 — 1 182 200,
 1890 — 1 234 100,
 1900 — 1 268 100,
 1910 — 1 321 100,
 1921 — 1 054 900,
 1948 — 1 391 900,
 1953 — 1 497 875,
 1961 — 1 571 851,
 1971 — 1 685 624,
 1981 — 1 839 256,

Последняя перепись проведена в 2002 — 2 011 497.

Украина 
Первая перепись проведена в 1897 (в рамках первой переписи населения Российской империи) — 23 430 500.

Последующие переписи проведены в

 1913 — 35 210 000,
 1926 — 29 227 700,
 1959 — 42 006 030,
 1970 — 47 235 697,
 1979 — 49 835 012,
 1989 — 51 501 478,
 Перепись 2001 — 48 507 924.
 Следующая перепись запланирована на 2020 год.

Финляндия 

Первая перепись проведена в 1800.

Франция 
Первая перепись проведена в 1801 — 29 361 000.

Последующие переписи проведены в

 1806 — 29 600 000,
 1821 — 31 161 000,
 1831 — 33 218 000,
 1836 — 34 240 000,
 1841 — 34 911 000,
 1846 — 36 097 000,
 1851 — 36 472 000,
 1856 — 36 714 000,
 1861 — 37 386 000,
 1866 — 38 067 000,
 1872 — 36 103 000,
 1876 — 36 906 000,
 1881 — 37 672 000,
 1886 — 38 219 000,
 1891 — 38 343 000,
 1896 — 38 517 000,
 1901 — 38 962 000,
 1911 — 39 605 000,
 1921 — 39 108 000,
 1926 — 40 581 000,
 1931 — 41 524 000,
 1936 — 41 502 000,
 1946 — 40 503 000,
 1954 — 43 821 574,
 1962 — 48 088 673,
 1968 — 51 034 413,
 1975 — 53 955 042,
 1982 — 55 696 955,
 1991 — 58 514 114,

Последняя перепись проведена в 1999 — 60 823 977.

Хорватия 
Первая перепись проведена в 1857 — 2 181 500.

Последующие переписи проведены в

 1869 — 2 398 300,
 1880 — 2 506 200,
 1890 — 2 854 600,
 1900 — 3 161 500,
 1910 — 3 460 600,
 1921 — 3 443 400,
 1931 — 3 430 270,
 1948 — 3 779 858,
 1953 — 3 936 022,
 1961 — 4 159 696,
 1971 — 4 426 221,
 1981 — 4 601 469,
 1991 — 4 784 265,
 2001 — 4 437 460,

Последняя перепись проведена в 2011 — 4 290 612.

Чехия 
Первая перепись проведена в 1858 — 7 016 500.

Последующие переписи проведены в

 1870 — 7 684 400,
 1881 — 8 279 700,
 1891 — 8 725 800,
 1901 — 9 436 800,
 1910 — 10 149 000,
 1920 — 10 058 000,
 1930 — 10 674 400,
 1950 — 8 925 122,
 1961 — 9 587 250,
 1970 — 9 795 226,
 1980 — 10 288 726,
 1991 — 10 305 158,

Последняя перепись проведена в 2001 — 10 262 308.

Швейцария 

Первая перепись проведена в 1837.

Швеция 
Первая перепись проведена в 1749 — 1 780 700.

Последующие переписи проведены в

 1760 — 1 925 200,
 1770 — 2 042 600,
 1780 — 2 118 300,
 1790 — 2 187 700,
 1800 — 2 347 300,
 1810 — 2 377 900,
 1820 — 2 584 700,
 1830 — 2 888 100,
 1840 — 3 138 900,
 1850 — 3 482 500,
 1860 — 3 859 700,
 1870 — 4 168 500,
 1880 — 4 565 700,
 1890 — 4 785 000,
 1900 — 5 136 400,
 1905 — 5 294 900,
 1910 — 5 522 400,
 1915 — 5 712 700,
 1920 — 5 904 500,
 1925 — 6 053 600,
 1930 — 6 142 200,
 1935 — 6 250 500,
 1940 — 6 371 400,
 1945 — 6 674 000,
 1950 — 7 014 005,
 1960 — 7 480 395,
 1965 — 7 733 853,
 1970 — 8 042 803,
 1975 — 8 192 566,
 1980 — 8 310 473,
 1985 — 8 356 337,
 1990 — 8 600 815,

Последняя перепись проведена в 2000 — 8 923 569.

Эстония 
Первая перепись проведена в 1881 — 881 455.

Последующие переписи проведены в

 1897 — 958 351,
 1922 — 1 107 059,
 1934 — 1 126 413,
 1959 — 1 196 791,
 1970 — 1 356 079,
 1979 — 1 464 476,
 1989 — 1 565 662,
 2000 — 1 370 052.
 2011

Югославия (Сербия и Черногория) 

Первая перепись проведена в 1834.

Переписи населения в странах Азии

Азербайджан 
Первая перепись проведена в 1897.

Последующие переписи проведены в

 1926 — 2 270 060
 1939 — 3 205 150
 1959 — 3 697 717
 1979 — 6 026 515
 1989 — 7 021 178
 1999 — 7 953 400

Последняя перепись проведена в 2009 — 8 922 400

Армения 
Первая перепись проведена в 1897 — 829 600.
 
Последующие переписи проведены в

 1926 — 881 000,
 1939 — 1 281 600,
 1959 — 1 802 000,
 1970 — 2 492 000,
 1979 — 3 037 300,
 1989 — 3 287 700,

Последняя перепись проведена в 2001 — 3 213 011.

Грузия 
Первая перепись проведена в 1851 — 989 100.

Последующие переписи проведены в

 1863 — 1 143 000,
 1885 — 1 707 900,
 1897 — 2 109 200,
 1913 — 2 601 000,
 1926 — 2 677 000,
 1939 — 3 542 000,
 1959 — 4 044 000,
 1970 — 4 686 400,
 1979 — 5 014 800,
 1989 — 5 443 300,

Последняя перепись проведена в 2002 — 4 369 579.

Израиль 

Первая перепись проведена в 1948.

Индия 

Первая перепись проведена в 1871 году — 253 000 000 человек.

Последующие переписи проведены в

 1881 — 257 200 000
 1891 — 282 801 000
 1901 — 284 500 000
 1911 — 259 201 000
 1921 — 264 746 000
 1931 — 290 815 000
 1941 — 331 001 000
 1951 — 363 211 000
 1961 — 438 800 000
 1971 — 547 900 000
 1981 — 685 200 000
 1991 — 843 931 000
 2001 — 1 027 015 247
 2011 — 1 210 193 422 (англ.)

 https://web.archive.org/web/20151124035144/http://www.indiastat.com/Default.aspx

Казахстан 
Первая перепись проведена в 1897 — 3 453 600.

Последующие переписи проведены в

 1926 — 6 074 000,
 1939 — 6 145 900,
 1959 — 9 295 000,
 1970 — 13 009 000,
 1979 — 14 685 000,
 1989 — 16 456 000,
 1999 — 14 952 400,

Последняя перепись проведена в 2009 — 15 797 000.

Киргизия 

Первая перепись проведена в 1897.

Китай 
Первая перепись проведена в 1953 — 587 960 000.

Последующие переписи проведены в

 1964 — 704 990 000,
 1982 — 1 008 180 738,
 1990 — 1 133 682 500,
2000 — 1 265 830 000
2010 — 1 339 724 852

Последняя перепись проведена в 2020 — 1 411 778 724.

Мальдивы 
Первая перепись проведена в 1911 — 72 250.

Последующие переписи проведены в

 1921 — 70 400,
 1931 — 79 300,
 1946 — 82 100,
 1953 — 77 300,
 1964 — 93 950,
 1977 — 142 950,
 1985 — 180 800,
 1990 — 213 200,
 1995 — 244 800,
 2000 — 270 100,

Последняя перепись проведена в 2006 — 298 950.

Таджикистан 

Первая перепись проведена в 1897.

Туркмения 
Первая перепись проведена в 1897 — 850 000.

Последующие переписи проведены в

 1926 — 998 000,
 1939 — 1 254 000,
 1959 — 1 516 000,
 1970 — 2 159 000,
 1979 — 2 759 000,
 1989 — 3 522 700,
 2000 — 6 127 500

Последняя перепись проведена в 2012 — ?.

Турция 
Первая перепись проведена в 1927 — 13 648 300.

Последующие переписи проведены в

 1935 — 16 158 000,
 1940 — 17 821 000,
 1945 — 18 790 200,
 1950 — 20 947 200,
 1955 — 24 064 800,
 1960 — 27 754 800,
 1965 — 31 391 400,
 1970 — 35 605 200,
 1975 — 40 347 700,
 1980 — 44 737 000,
 1985 — 50 664 500,
 1990 — 56 473 000,
 1997 — 62 865 600,

Последняя перепись проведена в 2007 — 70 586 256.

Узбекистан 

Первая перепись проведена в 1897.

Япония 
Первая перепись проведена в 1872 — 33 110 800.

Последующие переписи проведены в

 1910 — 49 588 800,
 1920 — 55 963 100,
 1930 — 64 450 000,
 1940 — 71 933 000,
 1950 — 83 199 600,
 1955 — 89 275 500,
 1960 — 93 418 500,
 1965 — 98 275 000,
 1970 — 103 720 100,
 1975 — 111 939 600,
 1980 — 117 060 400,
 1995 — 125 568 500,
 2000 — 126 925 800,

Последняя перепись проведена в 2005 — 127 760 000.

Переписи населения в странах Африки

Египет 
Первая перепись проведена в 1882 — 7 840 000.

Последующие переписи проведены в

 1907 — 11 287 400,
 1917 — 12 750 900,
 1927 — 14 168 800,
 1937 — 15 932 700,
 1947 — 19 090 400,
 1966 — 30 076 000,
 1976 — 36 626 200,
 1986 — 48 254 200,
 1996 — 59 772 000,
 2000 — 62 694 000,

Последняя перепись проведена в 2006 — 72 579 030.

Южно-Африканская Республика 
Первая перепись проведена в 1904 — 5 174 800.

Последующие переписи проведены в

 1911 — 5 972 800,
 1921 — 6 927 400,
 1936 — 9 587 900,
 1946 — 11 415 900,
 1951 — 12 672 000,
 1960 — 16 002 000,
 1970 — 21 794 000,
 1980 — 24 261 000,
 1985 — 27 704 000,
 1991 — 37 944 000,
 1996 — 40 583 600,

Последняя перепись проведена в 2001 — 44 561 000.

Переписи населения в странах Америки

Аргентина 
Первая перепись проведена в 1869 — 1 877 490.

Последующие переписи проведены в

 1895 — 4 044 911,
 1914 — 7 903 662,
 1947 — 15 893 811,
 1960 — 20 013 793,
 1970 — 23 364 431,
 1980 — 27 949 480,
 1991 — 32 615 528,
 2001 — 36 260 130

Последняя перепись проведена в 2010 — 40 091 359.

Бразилия 
Первая перепись проведена в 1872 — 9 930 478.

Последующие переписи проведены в

 1900 — 17 438 434,
 1920 — 30 635 605,
 1941 — 42 069 000,
 1950 — 51 944 397,
 1960 — 70 119 071,
 1970 — 93 139 037,
 1980 — 119 070 865,
 1991 — 146 917 459,
 2000 — 169 544 443,

Последняя перепись проведена в 2011 — 192 376 496.

Канада 
Первая перепись проведена в 1666 — 3 215. (только на территории Французской Канады)

Последующие переписи проведены в

 1821 — 741 000,
 1851 — 2 436 300,
 1861 — 3 229 600,
 1871 — 3 689 300,
 1881 — 4 324 800,
 1891 — 4 833 300,
 1901 — 5 371 300,
 1906 — 6 097 000,
 1911 — 7 206 643,
 1921 — 8 787 900,
 1931 — 10 376 800,
 1941 — 11 506 700,
 1951 — 14 009 400,
 1961 — 18 238 200,
 1971 — 21 568 300,
 1976 — 22 992 600,
 1981 — 24 343 200,
 1986 — 25 309 300,
 1991 — 27 296 900,
 1996 — 28 846 761,
 2001 — 30 007 094,

Последняя перепись проведена в 2006 — 32 623 490.

Мексика 

Первая перепись проведена в 1895.

Соединённые Штаты Америки 
Первая перепись проведена в 1790 — 3 929 214.

Последующие переписи проведены в

 1800 — 5 236 631,
 1810 — 7 239 881,
 1820 — 9 638 453,
 1830 — 12 866 020,
 1840 — 17 069 453,
 1850 — 23 191 876,
 1860 — 31 443 321,
 1870 — 38 558 371,
 1880 — 49 371 340,
 1890 — 62 979 766,
 1900 — 76 212 168,
 1910 — 92 228 496,
 1920 — 106 021 537,
 1930 — 123 202 624,
 1940 — 132 164 569,
 1950 — 151 325 798,
 1960 — 179 323 175,
 1970 — 203 211 926,
 1980 — 226 545 805,
 1990 — 248 709 873,
 2000 — 281 421 906

Последняя перепись проведена в 2010 — 308 745 538.

Переписи населения в Австралии и Океании

Австралия 

Первая перепись проведена в 1828 — 36 598.

Последующие переписи проведены в

 1881 — 2 250 194,
 1901 — 3 773 801,
 1911 — 4 455 005,
 1921 — 5 435 700,
 1933 — 6 629 800,
 1947 — 7 525 000,
 1954 — 8 987 000,
 1961 — 10 483 000,
 1966 — 11 651 000,
 1971 — 12 755 638,
 1976 — 13 548 450,
 1996 — 17 892 423,
 2001 — 18 972 350,

Последняя перепись проведена в 2006 — 19 855 288.

Новая Зеландия 

Первая перепись проведена в 1851.

Папуа-Новая Гвинея 

Первая перепись проведена в 1921.

Примечания

Ссылки 
 Census dates for all countries // 2010 World Population and Housing Census Programme. UN. (даты последних переписей по странам мира и ссылки на них) 

Списки по странам
Демографические списки